Juda in de Bijbel
 Juda (persoon), de vierde zoon van Jakob en Lea
 Juda (stam), een joodse stam
 Koninkrijk Juda, een koninkrijk in Israël
 Juda (Leviet); de leviet die ook Hodavja of Hodeva wordt genoemd, die met Zerubbabel naar Jeruzalem terugkeerde.
 Juda (Benjaminiet); een Benjaminiet die na de ballingschap een positie van opzicht bekleedde in Jeruzalem.
 Juda (voorvader van Jezus); een voorvader van Jezus in de geslachtslijn van Maria via Nathan. Als zoon van Jozef en vader van Simeon was hij de zevende generatie vanaf Davids zoon Nathan en leefde derhalve vóór de Babylonische ballingschap.

Anders
 Apostelamt Juda, een apostelambt van de Nieuw-apostolische kerk in Duitsland
 Hersteld Apostolische Zendingkerk - Stam Juda, de Nederlandse stam voor de Hersteld Apostolische Zendingkerk

Zie ook
 Judea, Grieks-Romeinse benaming voor het gebied van het koninkrijk Juda